Лагос Негрос има више значења:

 Лагос Негрос (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагос Негрос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику